Kamikaze-Klasse bezeichnet:
 Kamikaze-Klasse (1905), eine japanische Zerstörerklasse
 Kamikaze-Klasse (1922), eine japanische Zerstörerklasse